Пост — многозначное понятие (ряд терминов, фамилия, топоним).

Терминология 
 Пост — соответствующим образом оборудованное место для осуществления наблюдения, контроля или охранения:
 Пост в военном деле.
 Пост регулирования движения
 Пост секционирования контактной сети
 Пост электрической централизации
 Путевой пост — разновидность раздельного пункта на железнодорожной линии.
 Пост кинопроекции — один из нескольких кинопроекторов, входящих в киноустановку, рассчитанную на непрерывный кинопоказ фильма, состоящего из нескольких частей.

 Пост — ритуальное воздержание от принятия пищи или пищевые ограничения по религиозным соображениям.
 Пост в иудаизме
 Пост в христианстве
 Пост в исламе
 Пост — просторечное название занимаемой должности, служебное положение, место в каком-либо учреждении или на предприятии.
 Пост — публикация или новость в интернете, в блоге.
 Репост — перепечатка (распространение) поста в интернете.
 Автопостинг — автоматическая трансляция публикаций на сайты, в блоги, микроблоги, социальные сети и т. д.

Топоним 
 Пост — возвышенность в черте города Пятигорска.
 Пост-Волынский — местность в Соломенском районе города Киева.
 Пост-Фолс — город в округе Кутенай, штат Айдахо, США.
 Пост — город в штате Техас, США, административный центр округа Гарза.

Носители фамилии 
 Мерривезер Пост, Марджори (1887—1973) — американская бизнес-леди, коллекционер русского искусства.
 Пост, Альберт Герман (1839—1895) — немецкий юрист и судья, представитель сравнительного правоведения.
 Пост, Альбертсон Ван Зо (1866—1938) — кубинский фехтовальщик.
 Пост, Джордж Эдвард (1838—1909) — американский ботаник, врач и миссионер.
 Пост, Йоханнес (1908—1948) — штурмбаннфюрер СС, комендант воспитательно-трудового лагеря Нордмарк.
 Пост, Марки (1950—2021) — американская телевизионная актриса.
 Пост, Мелисса (более известная под псевдонимом Николь Шеридан; род. 1975) — американская порноактриса.
 Пост, Остин (более известный как Post Malone; род. 1995) — американский хип-хоп-исполнитель, автор песен и продюсер.
 Пост, Сандер (род. 1984) — эстонский футболист.
 Пост, Тед (1918—2013) — американский режиссёр.
 Пост, Уайли (1898—1935) — американский лётчик.
 Пост, Франс (ок. 1612—1680) — нидерландский пейзажист.
 Пост, Эмиль Леон (1897—1954) — американский математик и логик.
 Пост, Эрхардт (1881—1947) — немецкий шахматист и функционер.

Другое 
 «Пост» — роман Д. Глуховского, 2019.
 «Пост. Спастись и сохранить» — роман Д. Глуховского, 2021, продолжение первой части романа.

См. также 

 
 Поста
 ПостНаука — интернет-журнал о современной фундаментальной науке и учёных.
 ПостФинанс-Арена — арена в швейцарском Берне.
 Машина Поста (МП) — абстрактная вычислительная машина, предложенная Эмилем Леоном Постом.
 Пост- — приставка